Pacy ist Namensbestandteil zweier Gemeinden in Frankreich:

 Pacy-sur-Eure im Département Eure
 Pacy-sur-Armançon im Département Yonne

Siehe auch
 Paci